Клено́вое (, до 2016 г. — Пролета́рское) — село, Уплатновский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320686509. Население по переписи 2001 г. составляет 21 человек (8 мужчин и 13 женщин).

Географическое положение 
Село Кленовое находится в 6-и км от г. Лозовая, железнодорожная станция Платформа 943 км.

На севере расположен дачный кооператив «Пролетарский», участки в котором получали работники ЛКМЗ.

Вблизи села проходит просёлочная автомобильная дорога к населённым пунктам, которые находятся на юге от поселения.

История 
 1930 — дата основания. Вероятно, что основателями села были переселенцы из ликвидированного из-за построения аммиакопровода села Рябоконево, которое находилось в 2х км на юго-западе.
 Во время Великой Отечественной войны положение села было удручающим. Рядом находящаяся станция Лозовая, которая была важнейшим железнодорожным узлом, являлась местом проведения масштабных военных операций. По находкам местных жителей, можно предположить, что в селе останавливались немцы, а также велись активные боевые действия. Были найдены монеты номиналов 5 марок и большое количество гильз. Окончательное освобождение села было произведено 16 сентября 1943 года.
 1985 — в километре от села основывается дачный кооператив "Пролетарский", участки в котором получали работники ЛКМЗ.

Климат 
Климат в Кленовом умеренно континентальный. Более засушливый, чем климат Харькова, и относится к степному. Средняя температура июля +22…+25, января −5…-8 градусов по Цельсию. Количество осадков около 500—550 мм в год. Ветры восточные и западные.

Транспорт 
В километре от села находится станция Платформа 943 км., ветка ЮЖД. Линия: Харьков—Симферополь.

Развита структура просёлочных дорог, в целом оптимальная транспортная развязка, которая возможна для месторасположения села.

Природа

Растительность 
Ранее степь занимала большую часть окрестных земель. Раньше её покрывала разнотравно-типчаково-ковыльная растительность. К настоящему времени в своем первозданном виде степь сохранилась лишь местами: она сплошь распахана и представляет огромные возделываемые поля пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы. По балкам и оврагам здесь растёт камыш и разнотравная растительность, ивы.

Животный мир 
Существует много животных, которые используют специфичность близлежащей посадочно-степной зоны — живут в посадках и лесополосах, а на открытых участках ищут еду, живут в одном месте, а размножаются в другом. В окрестных лесополосах обитают лисы и ласки, встречаются куница, лесной хорек, заяц, крот. Среди лесных грызунов особенно распространены, подземные и рыжие лесные полевки.

Птицы также представлены большим количеством видов. Это славки, вороны, сороки, аисты, дятлы, ласточки, воробьи, синицы, совы, коршуны.

Пейзаж 
Окружающий пейзаж представляет из себя равнинную степь. Присутствует большое количество балок и оврагов, часть из них образовалась после высыхания искусственно созданных прудов.

В 500-х метрах от села выкопано два пруда, 100 м² и 300 м². В округе через каждые 600—1000 м высажены лесополосы. Земля сплошь распахана и являет собой площадь для засева зерновых культур.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Близлежащие территории Лозовой во время ВОВ

Переименованные населённые пункты Украины
Населённые пункты Близнюковского района